Карибский кубок Шелл 1995 был 7-м розыгрышем Карибского кубка, чемпионата по футболу среди государств Карибского региона — одной из зон КОНКАКАФ. Финальный турнир проходил на Ямайке и Каймановых островах. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 1996.

Отборочный турнир 

 Каймановы острова (хозяева турнира),  (хозяйка турнира) и  (действующий чемпион) получили путёвки в финальный турнир автоматически.

Предварительный этап 

  вышли в групповой этап.

Групповой этап

Группа 1 

  получила путёвку в финальный турнир.

Группа 2 

  получила путёвку в финальный турнир.

Группа 3

Первый раунд 

  вышла во второй раунд.

  вышел во второй раунд.

Второй раунд 

  получила путёвку в финальный турнир.

Группа 4

Первый раунд 

  вышли во второй раунд.

  вышел во второй раунд.

Второй раунд 

  получили путёвку в финальный турнир.

Группа 5

Первый раунд 

  вышли во второй раунд.

  отказались от участия, поэтому  автоматически вышли во второй раунд.

Второй раунд 

  получили путёвку в финальный турнир.

Финальный турнир

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал 

 и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 1996.

Лучшие бомбардиры 
6 мячей
 Ангус Ив

5 мячей
 Арнольд Дварика, Леонсон Льюис

4 мяча
 Родни Джек

Примечания

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

1995
1995